

Geografia

Austria 
 Rosenbach – dzielnica gminy St. Jakob im Rosental

Niemcy 
 Rosenbach – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz
 Rosenbach – dopływ Sprewy
 Rosenbach – dawny związek gmin w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland
 Rosenbach/Vogtl. – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland

Osoby 
 Johann Hartmann von Rosenbach – niemiecki biskup 
 Ottomar Rosenbach – niemiecki lekarz
 Ulrike Rosenbach niemiecka artystka